Чу́до:
 Чудо — необычное, редкое и, как правило, неизученное явление, которое внешне выглядит как нарушение известных законов природы.
 
 Чудо (мультфильм) — советский короткометражный рисованный мультфильм 1973 года. Снят по стихотворению Романа Сефа.

См. также 
 Чудо-человек
 Чудо в Больсене
 Чудо Георгия о змие
 Чудо Святого Антония — пьеса
 Чудо в Милане
 Чудо в девственной глуши
 Чудо на 34-й улице
 Чудо на реке Ханган
 Чудо с розами
 Чудо-женщина (значения)
 Чудо-юдо (значения)
 Чудотворец (значения)